Bilyk ist der Familienname folgender Personen:

 Iryna Bilyk (* 1970), ukrainische Sängerin und Komponistin
 Irynej Bilyk (* 1950), ukrainischer Ordensgeistlicher, emeritierter Bischof von Butschatsch
 Luke Bilyk (* 1994), kanadischer Schauspieler
 Mykola Bilyk (* 1996), österreichischer Handballspieler
 Serhij Bilyk (* 1970), ukrainisch-österreichischer Handballtorwart

Siehe auch
 Bilik
 Bilek